Caddo steht für:
 Caddo-Sprachen, indianische Sprachfamilie
 Caddo (Konföderation), historische Bündnisse nordamerikanischer Indianer-Völker
 Caddo (Gattung), eine Gattung der Weberknechte mit zwei Arten in Nordamerika und Nordostasien, benannt nach den Caddo

Orte in den USA:
 Caddo (Alabama)
 Caddo (Kentucky)
 Caddo (Louisiana)
 Caddo (Missouri)
 Caddo (Oklahoma)
 Caddo (Texas)
 Caddo Gap (Arkansas)
 Caddo Mills (Texas)
 Caddo Valley (Arkansas)
 Caddo County, Oklahoma
 Caddo Parish, Louisiana
 Caddo Township, mehrere

National Register of Historic Places:
 Caddo Community Building, in Caddo, Oklahoma, ID-Nr. 88001376
 Caddo County Medicine Creek Archeological District, in Binger, Oklahoma, ID-Nr. 95000235
 Caddo Lake Bridge, in Mooringsport, Louisiana, ID-Nr. 96001166
 Caddo Valley Academy Complex, in Norman, Arkansas, ID-Nr. 02000485

Siehe auch:
 Catto
 Cado